Verslechtering of degeneratie
 Het verticale verloop van een watergang: verval (waterbeweging)
 Radioactief verval van isotopen